Voici la liste des planètes mineures numérotés de 422001 à 423000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 422001 à 423000

422001-422100

422101-422200

422201-422300

422301-422400

422401-422500

422501-422600

422601-422700

422701-422800

422801-422900

422901-423000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000